Ясский:

 Ясский, Авраам (1927—2014) — израильский архитектор.
 Ясский мирный договор — договор о мире, положивший конец русско-турецкой войне 1787—1791 годов.
 Ясский погром — массовое убийство евреев в румынском городе Яссы во время Второй мировой войны.
 Ясский университет — крупнейшее высшее учебное заведение Румынии.
 Ясский язык — язык венгерских ясов, является потомком скифо-сарматского языка.